Стапель (от. нем. Stapel: стопка, куча) — термин, имеющий несколько значений. Как правило «стапелем» обозначают любую платформу для постройки чего-либо.
 Стапель (судостроение) (от голл. — stapel), а также стапельный помост — сооружение для постройки судна и спуска его на воду. См. также Морские термины.
 Поперечный стапель
 Продольный стапель
 Стапель-палуба
 Стапель (автомобилестроение) — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля. Действует за счёт многотонных давящих и растягивающих сил.
 Стапель (полиграфия) (от ) — в полиграфии стол, на который укладывают стопы листов бумаги или полуфабрикатов для их автоматической подачи в машину (обычно Стапель — часть самонаклада). По мере убывания числа листов стапель автоматически поднимается.

Stapel или Штапель название мест:
 Хауз Штапель — замок
 Штапель (нижняя Саксония)
 Штапель (Нойхаус)

Stapel — фамилия:
 Eduard Stapel (* 1953), теолог
 Johannes Bodaeus van Stapel (1602—1636), голландский врач.
 
 Huub Stapel (1954), архитектор.